O evento individual feminino do biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 foi disputado no Centro de Esqui Cross-Country e Biatlo Laura, na Clareira Vermelha, em 15 de fevereiro de 2014.

Medalhistas

Resultados 

Individual Feminino